Диродийтулий — бинарное неорганическое соединение
тулия и родия
с формулой RhTm,
кристаллы.

Получение 
 Спекание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диродийтулий образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F dm,
параметры ячейки a = 0,7416 нм, Z = 8,
структура типа магнийдимеди CuMg (фаза Лавеса)
.

Примечания 

род
тул